Noel – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie McDonald
 Desmond Noel – grenadyjski piłkarz
 Evan Noel – brytyjski gracz w rackets
 Nerlens Noel – amerykański koszykarz
 Paul Noel – amerykański koszykarz
 Noel Redding (1945 - 2003) - brytyjski basista, członek The Jimi Hendrix Experience

Zobacz też 
 Noël
 NOEL